Pfannenstein steht für

 Pfannenstein, eine besondere Art von Kesselstein
 Pfannenstein (Deidesheim), historischer Grenzstein bei Deidesheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Personen:
 Georg Pfannenstein (* 1943), deutscher Politiker (SPD)